Éjszakai országút – trzeci węgierskojęzyczny album studyjny grupy Omega, wydany w 1970  na LP. W 1992 ponownie wydano album, na CD. W 2003 nastąpiło kolejne wznowienie, z trzema nowymi utworami.

Lista utworów 
Album zawiera:
 Strona A

 Strona B

 Bonus 
Dodatkowe utwory dodane w edycji z 2003 roku:

Skład 
Twórcami albumu są:
 János Kóbor – śpiew
 Gábor Presser – organy, fortepian, wibrafon, śpiew
 László Benkő – flet, trąbka, fortepian, śpiew wspierający
 Tamás Mihály – gitara basowa, wiolonczela, śpiew wspierający
 György Molnár – gitara
 József Laux – instrumenty perkusyjne
 Arzamendia Dionesio – harfa
 Mónika Csuka – śpiew

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Albumy Omegi
Albumy muzyczne wydane w roku 1970